Namnet Håkan Roswall kan avse:

 Håkan Roswall (åklagare) (1947 –), kammaråklagare
 Håkan Roswall (fotbollsspelare), tidigare fotbollsspelare i division 1 och deltagare i Vem kan slå Filip och Fredrik?